Пол-Анри Матје је освојио турнир. У финалу је победио Шенга Схалкена резултатом 4-6, 6-2, 6-0.

Носиоци 

  Марат Сафин (полуфинале)
  Јевгениј Кафељников (полуфинале)
  Алберт Коста (прво коло)
  Јиржи Новак (друго коло)

<li> Роџер Федерер (четвртфинале)
<li> Томас Јохансон (прво коло)
<li> Шенг Схалкен (финалиста)
<li> Давид Налбандијан (прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Куп Кремља – мушкарци појединачно
Тенис 2002.